Ломачино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ломачино — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Ломачино — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Железнодорожные объекты 
 Ломачино — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги в Витебской области.